You Don’t Love Me – singel Williego Cobbsa (1960)
 You Don’t Love Me (No, No, No) – singel Dawn Penn (1994)
 You Don’t Love Me – singel The Kooks (2006)
 You Don’t Love Me – singel Sickotoya (2019)